L’école nationale des sciences informatiques appliquées ;
 L’école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.